

Geografia 
Hanna (Alberta)
Hanna (Oklahoma)
Hanna (Wyoming)
Hannah (Dacota do Norte)

Outros
Hanna-Barbera
Hanna (filme)
Hanna (série de televisão)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos